Baines är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Gertrude Baines (1894–2009), amerikanskperson med åldersrekord
 Leighton Baines (född 1984), engelsk fotbollsspelare
 

Engelska efternamn